Iveco Urbanway může označovat:
 Iveco Urbanway 10,5M – zkrácenou verzi autobusu
 Iveco Urbanway 12M – standardní verzi autobusu
 Iveco Urbanway 18M – kloubovou verzi autobusu

Externí odkazy